Écuelles kan syfta på:
 Écuelles, Saône-et-Loire
 Écuelles, Seine-et-Marne